Адамс () — горная вершина из Крестонской группы гор в хребте  Скалистых гор Северной Америки. Четырёхтысячник высотой 4246 метров расположен примерно в 8 километрах к северо-востоку от городка  в округе Сауач, штат Колорадо, США, на водоразделе, разделяющем национальный лес Сан-Исабель и округ Кастер от национального леса Рио-Гранде и округа Сауач.

Восхождение на гору Адамс возможно по маршрутам 3 класса сложности по  (скрэмблинг), с любой стороны Крестон. Гора Адамс выглядит достаточно «маленькой» по сравнению с другими горами Крестонов. Тем не менее, восхождение на эту гору открывает виды на другие горы на западе и юге: Челленджер Пойнт, , Крестон-Пик и .

Примечания 

Горы Колорадо